Brännskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Brännskäret (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Brännskär
Brändskär

Robotskapade Finlandförgreningar